Morris (gitaarmerk), een Japans gitaarmerk.
 Morris (automerk), een Engels automerk.
 Morris (Birmingham), een historisch merk van motorfietsen.
 Morris (Oxford), een historisch merk van motorfietsen.
 Morris-Warne, een historisch merk van motorfietsen.
 Morris (voornaam), een voornaam voor jongens.
 Batterij van Colleville, Duitse vesting tijdens de Tweede Wereldoorlog; door de geallieerden aangeduid als Morris.

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Morris (Alabama)
 Morris (Illinois)
 Morris (Minnesota)
 Morris (Oklahoma)

Personen 
 
 Charles W. Morris (1901/1903–1979), filosoof en pionier op gebied van semiotiek.
 David Morris (1984), Australisch freestyleskiër.
 Desmond Morris (1928), Engels zoöloog, schrijver en schilder.
 Frank Morris (1926–2008(?)), Amerikaans crimineel die ontsnapte uit Alcatraz.
 Kathryn Morris (1969), actrice.
 Morris (striptekenaar), het pseudoniem van de Vlaams-Belgische striptekenaar Maurice De Bevere (1923–2001).
 Robert Morris (kunstenaar) (1931–2018), Amerikaans kunstenaar en schrijver.
 Sandi Morris (1992), Amerikaans atlete.